Kremlpalast bezeichnet zwei Bauwerke im Moskauer Kreml:

den Großen Kremlpalast, 1849
den Staatlichen Kremlpalast, 1961 (früher: Kongresspalast)